Benoît Pitte (né en 1959), joueur de badminton français
 Jean-Robert Pitte (né en 1949), géographe français

Patronyme normand